Plaats in Indonesië
 Legoksari (Tlogomulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Legoksari (Darangdan), een plaats in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java